Im Englischen werden Verkehrsministerien als Ministry of Transport bezeichnet. Es gibt folgende Ministry of Transports:

Ministry of Transport (Neuseeland)
Ministry of Transport (Malaysia)
Ministry of Transport (Singapur)
Ministry of Transport (Vereinigtes Königreich), zeitweise zwischen 1919 und 1970